

Patronymes 

 Francesco Monachesi (1817-1910) , peintre italien
 Nicola Monachesi (1795, 1804 ou 1805 - 1851), peintre italien
 Sante Monachesi (1910-1991), peintre et sculpteur italien

Patronyme italien